First Aid Kit (kit di pronto soccorso in lingua inglese) può riferirsi a:
 First Aid Kit – gruppo musicale folk svedese
 First Aid Kit – album dei Disco Ensemble del 2006